The Corporation (poker), gelegenheidsteam van pokerprofessionals dat het van 2001 tot en met 2004 opnam tegen miljardair Andrew Beal
The Corporation (worstelteam), groep van professioneel worstelaars die actief was in de World Wrestling Federation
The Corporation (2003), een documentaire die het bestaan van corporaties bekritiseert
The Corporation (Motown), een groep songwriters en muziekproducenten